L'Âme du violon peut désigner :
 L'Âme du violon, titre français du film américain  réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1909 ;
 L'Âme du violon, film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1911.